Посельская — фамилия:

 Посельская, Аксения Васильевна (1924—1983) — одна из первых якутских балерин.
 Посельская, Наталья Семёновна (1946—2011) — якутская балерина, дочь Аксении Посельской.

См. также 
 Посольская